Taffin peut faire référence à :

Patronymes 
 Benoîte Taffin (née en 1948), femme politique française et militante associative.
 Félix-Ignace-Guillaume de Taffin (1719-1792), seigneur de Troisvilles et de Caudry.
 Jean Taffin (1529-1602), théologien calviniste wallon.
 Olivier Taffin (né en 1946), écrivain, peintre et illustrateur français.
 Pierre Taffin (1664-1745), un des premiers entrepreneurs du charbon français.
 Rémi Taffin, ingénieur français de Formule 1.
 Tony Taffin (1917-1995), acteur français.
 Bénédicte Taffin, écrivaine française.

Autres 
 Société Desandrouin-Taffin, compagnie minière du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.
 , film irlandais sorti en 1988.